Corone ima više značenja:
 Corone, Belluno
 Corone, Bergamo
 Corone, Perugia